Ez a lista a Hókusz-pókusz című animációs tévésorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2014-2015)

2. évad (2015-2017)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái